Meana puede referirse a:

 Meana (apellido), apellido español.
 Meana (Burgos), despoblado en la provincia de Burgos (España).
 Meana Sardo, localidad italiana.
 Meana di Susa, localidad italiana.